My Girl (film), een film uit 1991
 My Girl 2, het vervolg uit 1994
 My Girl (Madness), een hit van Madness
 My Girl (The Temptations), een hit van The Temptations
 My Girl Has Gone een hitsingle van The Miracles.